Slovenské příjmení Záborský, Záborská má více nositelů:

 Jakub Záborský, slovenský evangelický kněz, církevní hodnostář
 Jonáš Záborský (1812 – 1876), slovenský básník, prozaik, dramatik a historik
 Ladislav Záborský (1921 – 2016), slovenský malíř, tchán Anny
 Tomáš Záborský (* 1987), slovenský hokejista
 Viliam Záborský (1920 – 1982), slovenský herec, recitátor a pedagog  
 Alexandra Záborská (* 1950), slovenská herečka
 Anna Záborská (* 1948), slovenská politička (KDH), poslankyně Evropského parlamentu
 Lucia Záborská (* 1998), slovenská lední hokejistka a hokejbalistka

Slovenská příjmení